Bland (Missouri), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri,
Bland (Virginia), een census-designated place (CDP) in de Amerikaanse staat Virginia